Barbariga ist der Name folgender Orte:
 Barbariga (Italien), Gemeinde in der Lombardei
 Barbariga (Kroatien), Ferienort in Istrien